A La Liga 1941–1942-es szezonja volt a bajnokság tizenegyedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Valencia CF lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1